Hugo Colace ist der Name folgender Personen:

* Hugo Colace (Kameramann) (* 1953), argentinischer Kameramann
 Hugo Colace (Fußballspieler) (* 1984), argentinischer Fußballspieler